Das Internationaux Féminins de la Vienne 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Poitiers. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 22. bis 30. Oktober 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Poitiers